Jordanow oder Jordanoff ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Jordanow (* 1952), bulgarischer Politiker
 Assen Jordanoff (1896–1967), bulgarischer Flieger und Autor
 Bojan Jordanow (* 1983), bulgarischer Volleyballspieler
 Daki Jordanow (1893–1978), bulgarischer Biologe
 Emanuil Jordanow (* 1960), bulgarischer Politiker

 Ilijan Jordanow (* 1989), bulgarischer Fußballspieler
 Iwajlo Jordanow (* 1968), bulgarischer Fußballspieler

 Nedjalko Jordanow (* 1940), bulgarischer Schriftsteller, Dichter, Regisseur und Übersetzer
 Nikolaj Jordanow (* 1975), bulgarischer Fußballschiedsrichter
 Preslaw Jordanow (* 1989), bulgarischer Fußballspieler
 Stojan Jordanow (* 1944), bulgarischer Fußballspieler 
 Walentin Jordanow (* 1960), bulgarischer Ringer

Siehe auch:
 Jordanów (Begriffsklärung)
 Jordanowo
 Jordanov